Эмансипация е компилационен албум на украинската поп-група ВИА Гра. Издаден е на 30 октомври 2008 г.

Песни

Източници 

Албуми на ВИА Гра
Музикални албуми от 2008 година
Компилации